Vision Casper 250 — беспилотный летательный аппарат.

Дрон разработан израильской компанией Top I Vision. Тактический мини-БПЛА Casper-250 приспособлен для запуска с рук и предназначенный для разведки близлежащей местности. Полезная нагрузка — EO/инфракрасная камера. Канал передачи данных: передача видео и телеметрии в режиме реального времени.

ЛТХ 
 Радиус действия — до 10 км.
 макс взлетный вес — 5,7кг
 полезная нагрузка — 1,24кг
 Скорость — 70км/ч
 Максимальная продолжительность полета —2 ч.
 предельная высота — 2133 м.

См. также 
 Boomerang (БПЛА)

Ссылки 
 
 

Беспилотные самолёты-разведчики
Беспилотные самолёты Израиля